Adiri (paradijs), een Melanesisch paradijs
Adiri (continent), een grote landmassa op Saturnus' maan Titan
Adiri (Libië), een stad in Libië
Niv Adiri, een geluidstechnicus